Le Theil steht für:

Gemeinden in Frankreich:

 Le Theil (Allier) im Département Allier
 Le Theil (Orne) im Département Orne
 Le Theil (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche

mit Namenszusatz:
 Le Theil-Bocage im Département Calvados
 Le Theil-de-Bretagne im Département Ille-et-Vilaine
 Le Theil-en-Auge im Département Calvados
 Le Theil-Nolent im Département Eure

Siehe auch:
 Le Teil